

Geografia 
 Eyre – fiume della Francia
 Lago Eyre – lago dell'Australia
 Penisola di Eyre – penisola dell'Australia Meridionale

Persone 

 Edward John Eyre – esploratore britannico
 Ella Eyre  – cantante britannica

Pagine correlate 

Jane Eyre (disambigua)